De volgende personen hebben het ambt van gouverneur van Egypte bekleed in de periode van Romeins Egypte (30 v.Chr.-395 na Chr.) en Byzantijns Egypte (395- ca. 642). De gouverneur (praefectus) van Egypte was de hoogste bestuurder in het gebied en voerde het bevel over de daar gelegerde legioenen. In de Romeinse periode werd de gouverneur van Egypte aangeduid als praefectus Alexandreae et Aegypti, in de Byzantijnse periode als praefectus Augustalis.

Noten

 
Romeinse, Egypte